Mistrzostwa Azji w zapasach w 2020 roku zostały rozegrane w dniach 18 – 23 lutego w Nowe Delhi w Indiach na terenie Indira Gandhi Arena.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Unitedworldwrestling.org
 Oficjalne wyniki Pdf

Mistrzostwa Azji w zapasach
Sport w Nowym Delhi
Zapasy w Indiach
2020 w Indiach
2020 w zapasach